Lynch kan syfta på:

Lynch. – ett japanskt rockband
Merrill Lynch – en amerikanskt finans- och försäkringsbolag
 Lynch (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Lynch Island, ö,  
 Lynch (berg),

USA 

 Lynch, Kentucky  Harlan County, 
 Lynch (ort i USA, Nebraska)  Boyd County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar

Engelska efternamn
Irländska efternamn